Сі́мпсон () — англійське і шотландське прізвище, що походить від чоловічого особового імені Simme, популярного у середньовіччі, яке розглядається у свою чергу як форма грецького імені Simon або давньоанглійського Sigmund. Перша письмова згадка прізвища датується 1379 роком (Стаффордшир, Західний Мідленд, Англія).

Відомі носії прізвища

Б 
 Біллі Сімпсон (; 1929—2017) — північноірландський футболіст, що грав на позиції нападника.

В 
 Вільям Сімпсон:
 Вільям Сімпсон (;  1959) — американський вершник, олімпійський чемпіон (2008).
 Вільям Худ Сімпсон (; 1888—1980) — американський воєначальник, генерал армії США (1954).
 Волліс Сімпсон (, уроджена Уорфільд, ; 1896—1986) — з 1937 року дружина герцога Віндзорського, колишнього короля Великої Британії Едуарда VIII.
 Воррен Сімпсон (; ?—1980) — австралійський гравець у снукер.

Д 
 Денні Сімпсон (;  1987) — англійський футболіст.
 Дженніфер Сімпсон (;  1986) — американська легкоатлетка, олімпійська медалістка (2016).
 Джессіка Сімпсон (;  1970) — американська співачка, акторка, телеведуча.
 Джиммі Сімпсон (;  1975) — американський актор кіно і телебачення.
 Джок Сімпсон (; 1886—1958) — англійський футболіст.
 Джордж Сімпсон:
 Джордж Вільфрід Сімпсон (; 1894—1969) — канадський історик.
 Джордж Гейлорд Сімпсон (; 1902—1984) — американський палеонтолог, еволюційний біолог.
 Джордж Кларк Сімпсон (; 1878—1965) — британський метеоролог, президент Королівського метеорологічного товариства у 1940—1941 роках.
 Донна Сімпсон (;  1967) — жінка, котра хотіла стати однією з найважчих жінок світу.

Е 
 Еллі Сімпсон (;  1998) — модель і блогер.
 Ендрю Сімпсон (;  1976) — британський яхтсмен, олімпійський чемпіон (2008).
 Есау Сімпсон (;  1990) — гренадський плавець, учасник Олімпійських Ігор 2012 року.
 Ешлі Сімпсон (, уроджена Ешлі Ніколль Росс-Несс, ;  1984) — американська співачка, автор пісень та акторка.

К 
 Коді Сімпсон (;  1997) — австралійський співак, автор пісень, музикант, танцюрист і актор.
 Крейг Сімпсон (;  1967) — канадський хокеїст, лівий нападник.

О 
 О. Джей Сімпсон (;  1947) — американський футболіст, актор.

П 
 Паскаль Сімпсон (;  1971) — шведський футболіст, що грав на позиції нападника.

Р 
 Рене Сімпсон (; 1966—2013) — колишня канадська професійна тенісистка.

С 
 Стерджілл Сімпсон (;  1978) — американський кантрі-рок-музикант, автор.

Т 
 Томас Сімпсон:
 Том Сімпсон (; 1937—1967) — англійський трековий і шосейний велогонщик, чемпіон світу 1965 року, олімпійський медаліст (1956).
 Томас Сімпсон (; 1710—1761) — англійський математик, автор формули, названої його іменем.

Ф 
 Фіцрой Сімпсон (;  1970) — ямайський футболіст.

Ш 
 Шерон Сімпсон (;  1984) — ямайська легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (2004).

Вигадані персонажі 
 Абрахам Сімпсон () — один з героїв телевізійного мультсеріалу «Сімпсони».
 Барт Сімпсон () — один з головних героїв мультиплікаційного серіалу «Сімпсони».
 Гомер Сімпсон () — один із головних героїв мультсеріалу Сімпсони.
 Ліса Сімпсон () — персонаж анімаційного телесеріалу «Сімпсони»
 Мардж Сімпсон () — один з головних персонажів анімаційного серіалу «Сімпсони»
 Меґґі Сімпсон () — одна з головних героїнь мультсеріалу «Сімпсони»
 Мона Сімпсон () — один з вигаданих персонажів мультсеріалу «Сімпсони»
 Тайрон Сімпсон () — епізодичний персонаж мультсеріалу «Сімпсони»

Див. також 
 Сімпсони

Примітки